Wünstel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wünstel (1892–1974), deutscher Landwirt und Politiker (BVP, CDU)
 Eduard Wünstel (1865–1931), deutscher Landwirt und Politiker (BVP)